Южное сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Южное сельское поселение — в Борзинском районе Забайкальского края.
 Южное сельское поселение — в Крымском районе Краснодарского края.
 Южное сельское поселение — в Павлоградском районе Омской области.
 Южное сельское поселение — в Малгобекском районе Республики Ингушетия.
 Сельское поселение Южное — в Большеглушицком районе Самарской области.
 Южное сельское поселение — в Венёвском районе Тульской области.